Большой Тылль:

 Большой Тылль — персонаж эстонской мифологии, живший на острове Сааремаа; великан-земледелец, богатырь
 Большой Тылл — советский мультфильм  1980 года.